Сомбререте има више значења:

 Сомбререте (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сомбререте (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сомбререте (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сомбререте, Ла Лома (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сомбререте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сомбререте (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сомбререте (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Сомбререте (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сомбререте (Сомбререте, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику